Die Abkürzung OTF steht für:
 Autodynamische Belichtungssteuerung (engl. off the film), eine Art der Belichtungsmessung
 on-the-fly, ein Datenspeicherungsverfahren
 Only The Family, US-amerikanisches Musiklabel und Rapperkollektiv
 Open Trace Format, ein standardisiertes Datenformat für Aufrufspuren
 OpenType Font, eine digitalisierte Schrift
 optische Übertragungsfunktion (engl.optical transfer function)
 Orange2fly (ICAO-Code), griechische Fluggesellschaft
 Organisiertes Handelssystem (englisch Organised Trading Facility)
 Out of the front, eine Springmesser-Bauform
 Output Text Format, Datenformat von SAP

OTf steht für:
 Triflylgruppe (-SO3CF3) in der organischen Chemie

OTF